Daniele Sgnaolin – ciclista su strada italiano
 Jeferson Sgnaolin Moreira – cavaliere brasiliano